Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга () — департамент , отвечающий за сельское хозяйство и рыболовство в Гонконге, а также природоохранные зоны — парки и скверы. Подчиняется секретарю по вопросам здравоохранения, социального обеспечения и продовольствия, а также секретарю по вопросам окружающей среды, транспорта и организации общественных работ.

Ссылки 
 

Министерства Гонконга